EETS steht für:

 Early English Text Society, englische Sprachgesellschaft
 European Electronic Toll Service, europäische Richtlinie

Abkürzung